Esta temporada la Copa pasa a disputarse a mitad de la temporada, y no después de finalizar la liga como ocurría hasta entonces. 

En esta ocasión, todos los equipos participan, jugándose una eliminatoria previa y pasando los ocho clasificados a la fase final, que se juega por eliminatoria a partido único en varias localidades de Valencia.

Segunda fase

Semifinales

Fútbol Club Barcelona - Teka Santander

3 y 4 puesto

Fútbol Club Barcelona - Teka Santander

Final

Atlético Madrid - Elgorriaga Bidasoa

Referencias

Véase también 
 Copa del Rey de Balonmano

Copa del Rey de balonmano
Balonmano en 1991
Deporte en España en 1991